Höhle der Löwen steht für: 

 Höhle der Löwen (Gruppe), bewaffnete palästinensische Gruppe im Westjordanland
 Die Höhle der Löwen, deutsche Fernseh-Unterhaltungsshow